Oly ist der Familienname folgender Personen:
 Burkhard Oly (1938–2008), deutscher Bildhauer und Goldschmied

OLY steht für:
 OLY, im Auftrage des Internationalen Olympischen Komitees verliehene Auszeichnung für die aktive Teilnahme an den Olympischen Spielen
 Olney-Noble Airport (IATA-Code), Flughafen von Olney (Illinois), Illinois

Siehe auch:
 Oli
 Olli
 Ohly
 Olly (* 2001), italienischer Popsänger und Rapper

Abkürzung